Тин-над-Влтавоу () — город района Ческе-Будеёвице Южночешского края.

Расположен на юге исторической области Богемия в 28 км к северу от города Ческе-Будеёвице у устья реки Лужнице при впадении в реку Влтава.

С 2003 года — муниципалитет с расширенными полномочиями. Административный округ включает в себя:

 Bečice,
 Čenkov u Bechyně,
 Dobšice,
 Dolní Bukovsko,
 Dražíč,
 Hartmanice,
 Horní Kněžeklady,
 Hosty,
 Chrášťany,
 Modrá Hůrka,
 Temelín,
 Všemyslice,
 Žimutice.

В 5 км от города находится Темелинская АЭС, персонал которой, в основном, проживает в городе Тин-над-Влтавоу.

История 
Первое письменное упоминание о Тин-над-Влтавоу относится к 1229 году. Во второй половине XIII века возник новый центр поселения под названием Нови-Тин.

Достопримечательности 
 Руины замка XIII века, серьёзно пострадал при взятии таборитами во время Гуситских войн (1419—1434) (Памятник культуры Чешской Республики)
 Костёл святого Якуба

Население

Известные уроженцы 
 Радок, Альфред (1914—1976) — чехословацкий режиссёр театра, кино и телевидения, драматург, сценарист, театральный деятель.

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Тин-над-Влтавоу

Города Южночешского края
Города на Влтаве